Babes in Arms – musical z muzyką Richarda Rodgersa i tekstami Lorenza Harta
 Babes in Arms – amerykański film z 1939